Rocchette ima više značenja:
 Rocchette, Grosseto
 Rocchette, Rieti
 Rocchette di Fazio, Grosseto

Види још 
 Rocchetta